Klavan est un patronyme porté notamment par :

 Andrew Klavan (1954-), écrivain et un scénariste américain, auteur de roman policier ;
 Ragnar Klavan (1985-), joueur de football international estonien.

Homonymie de patronyme